Golsch bezeichnet

 Rosaria Golsch (1926–2003), Klosteräbtin
 Golsch (Einheit), ein Stückmaßin der Textilindustrie